Room Service (álbum de Bryan Adams) - de 2004
Room Service (canção) - do álbum homônimo de Bryan Adams
Room Service (álbum de Roxette) - de 2001
Room Service (American Horror Story) - Episódio da quinta temporada da série American Horror Story

Desambiguação